Gross Misconduct ist der Originaltitel folgender Filme:
 Gross Misconduct: The Life of Brian Spencer, kanadischer Fernsehfilm von Atom Egoyan (1993)
 Verführt – Schuldig oder nicht schuldig?, australisches Filmdrama von George Trumbull Miller (1993)